Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2010 года проходил в с 5 по 11 апреля в Минске (Белоруссия). Это был 89-й чемпионат Европы в истории. Белоруссия впервые принимала эти соревнования.

Медали разыгрывались как по сумме двух упражнений (рывка и толчка) — так называемые «большие медали», — так и по результатам каждого упражнения («малые медали»). Соревнования проходили в 8 весовых категориях среди мужчин и в 7 среди женщин. В турнире приняли участие 197 атлетов из 35 стран.

Успешнее всего выступили российские тяжелоатлеты, они завоевали 27 наград (15 золотых), в том числе 9 больших наград (5 золотых). На втором месте в общем медальном зачёте были тяжелоатлеты Турции, на третьем — Армении.

Представители 13 стран завоевали «малые» награды (из них 5 — страны бывшего СССР) и 12 стран хотя бы по одной «большой».

Медалисты по сумме двух упражнений

Женщины

Мужчины

Командный зачёт 
В командный зачёт идут медали, завоёванные спортсменами как в двоеборье, так и в отдельных упражнениях.

Результаты

Женщины

48 кг

53 кг

58 кг

63 кг

69 кг

75 кг

свыше 75 кг

Мужчины

56 кг

62 кг

69 кг

77 кг

85 кг

94 кг

105 кг

свыше 105 кг

Примечания

Ссылки 
 Полные результаты на сайте IWF
 Азербайджанские тяжелоатлеты дисквалифицированы на четыре года
 Российские штангисты напугали новым допингом

Апрель 2010 года
Тяжёлая атлетика
Международные спортивные соревнования в Минске
2010
Тяжёлая атлетика
Чемпионаты Европы в Белоруссии
Соревнования по тяжёлой атлетике в Белоруссии
2010 год в тяжёлой атлетике